Ledin ist der Familienname folgender Personen:

 Per Ledin (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
 Tomas Ledin (* 1952), schwedischer Sänger, Komponist, Textautor, Gitarrist und Produzent

Siehe auch:
 Leddin
 Leddihn